Il Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Yuba City negli Stati Uniti dal 2 all'8 giugno 2008 su campi in cemento e aveva un montepremi di $50 000.

Vincitori

Singolare

 Michael Yani ha battuto in finale  Sam Warburg 7-6(5) 2-6 6-3

Doppio

 Nick Monroe /  Michael Yani hanno battuto in finale  Jan-Michael Gambill /  Scott Oudsema 6-4 6-4

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008